Brändö ist
 eine Gemeinde der autonomen finnischen Provinz Åland, siehe Brändö
 eine Insel der åländischen Gemeinde Föglö
 der schwedischsprachige Name von Kulosaari, einem Stadtteil der finnischen Hauptstadt Helsinki
 der schwedischsprachige Name von Palosaari, einem Stadtteil der finnischen Stadt Vaasa